Кабур () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Входит в состав округа Лизьё.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Амфревиль, Баван, Бревиль-ле-Мон, Варавиль, Гонвиль-ан-Ож, Кабур, Коломбель, Мервиль-Франсвиль-Плаж, Петивиль, Ранвиль, Сальнель, Эрувиллет и Эсковиль.

В результате реформы 2015 года  состав кантона изменился. В него была включена большая часть коммун упраздненного кантона Дозюле.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2018 г.):

 Амфревиль (1 377 чел.)
 Анбо (466 чел.)
 Анжервиль (188 чел.)
 Басневиль (254 чел.)
 Баван (1 869 чел.)
 Бранвиль (199 чел.)
 Бревиль-ле-Мон (657 чел.)
 Брюкур (124 чел.)
 Буржовиль (105 чел.)
 Варавиль (976 чел.)
 Гонвиль-ан-Ож (391 чел.)
 Гонвиль-сюр-Мер (680 чел.)
 Гранг (257 чел.)
 Густранвиль (234 чел.)
 Данесталь (393 чел.)
 Див-сюр-Мер (5 411 чел.)
 Дозюле (2 284 чел.)
 Дувиль-ан-Ож (211 чел.)
 Кабур (3 604 чел.)
 Кресвёй (259 чел.)
 Криквиль-ан-Ож (186 чел.)
 Мервиль-Франсвиль-Плаж (2 177 чел.)
 Обервиль (584 чел.)
 Перьер-ан-Ож (133 чел.)
 Петивиль (521 чел.)
 Пюто-ан-Ож (295 чел.)
 Ранвиль (1 856 чел.)
 Сальнель (293 чел.)
 Сен-Ва-ан-Ож (95 чел.)
 Сен-Жуэн (210 чел.)
 Сен-Леже-Дюбоск (197 чел.)
 Ульгат (1 792 чел.)
 Элан (105 чел.)
 Эрувиллет (1 323 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 31,0 % голосов против 24,7 % у Марин Ле Пен и 15,8 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 57,4 % голосов. (2017 год. 1 тур: Франсуа Фийон – 24,3 %, Эмманюэль Макрон – 22,7 %, Марин Ле Пен – 21,0 %, Жан-Люк Меланшон – 18,2 %; 2 тур: Макрон – 63,8 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 31,4 %, Франсуа Олланд — 25,2 %, Марин Ле Пен — 16,7 %; 2 тур: Саркози — 51,5 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют бывший член совета коммуны Мервиль-Франсвиль-Плаж Беатрис Гиойм (Béatrice Guillaume) и первый вице-мэр коммуны Кабур Эмманюэль Порк (Emmanuel Porcq) (оба ― Республиканцы).

Ссылки